Михнівська ЗОШ I—III ступенів — загагальноосвітній заклад у селі Михнові Ізяславського району Хмельницької області.

Відкриваєм сторінку Михнівської школи «Однокласное народное училище Министерства народного просвещения существует с 1862 г., помещаєтся в общественном доме, с жалуванием учителю 400 рублей в год. Учеников в 1883 г. было 60 детей» такі дані дійшли до нас із «Историко-статистического описания церквей и проходов Волынской епархии» Н. И. Теодоровича. Старожили розповідають, що приміщення для школи не було. Його наймали у селян. Парт не було, були довгі столи, за якими сиділо 10-15 учнів. Сиділи учні на довгих лавах. Писали учні на підвіконнях. Навчання було платне, тому діти селян не могли ходити до школи. У 1914 р. Земство побудувало для школи двохповерхове приміщення, цегляне, покрите оцинкованою бляхою. На ІІ поверсі було 2 квартири для вчителів, а внизу було 4 класних кімнати і коридор. Це приміщення збереглося і донині. До 1930 року в селі була початкова школа. В ній було 4 вчителя. В 1930 році школа стала неповною середньою із семирічним навчанням. Перший випуск 7 класу відбувся 1933 р. До початку війни відбулося 9 випусків. За цей час школу закінчило 278 учнів. На стенді є фотографії першого випуску, а також 2-го, 3-го випусків школи. Ці фотографії зберегла вчителька школи Найдюк П. І. У 1935 р. школа стала середнью, 1938 р. відбувся перший випуск 16 учнів. До війни було 4 випуски 10-річки. Школу закінчило 89 учнів. В роки Вітчизняної Війни була знищена бібліотека: 10000 примірників. Хімічні і фізичні кабінети. В школі розташувалися поліцаї. Після закінчення війни знову почалось навчання. 1976 р. розпочалося будівництво нового шкільного приміщення, яке закінчилось в 1978 р.

Славна історія Михнівської школи: за 125 років школу закінчило 4959 учнів, 10 випускників закінчило школу з золотою медаллю, 17 — срібною. Багато гарних людей вийшло із стін школи. В школі працювали вчителі, яким присвоєні високі звання: Ковальчук В. А. — Заслуженого працівника культури України. Це він зібрав і систематизував матеріал для музею Історія Михнівської школи та с. Михнова. Солоному В. Л. — присвоєно звання Заслуженого вчителя України. Разом з вчителькою Ковальчук Г. І. він керував роботою учнівської виробничої бригади, шкільна ділянка була одною з найкращих в області. 1995 р. юннати школи були на зльоті юннатів різних поколінь присвяченому 70-річчю юнацького руху у Україні. В ньому брала учасать вчителька Михнівської школи Гудзь Р. Т. і 2 учні 8 класу. Багато з учасників зльоту згадували те диво — ділянки Михнівської школи. Такі вчителі як Сарнацька Л. П., Хомюк П. Д., Луцик Н. Ю. Ковалінський І. В. одержали звання «Відміник народної освіти». Наша школа пишається своїми учнями, які одержали вчені звання це Сербін А. Г. — доктор фармацевтичних наук, професор, Кривенчук П. Е. — кандидат фармацевтичних наук, Ткачук І. Ф. — кандидат історичних наук.

Посилання 

 Персональний сайт Михнівської ЗОШ I—III ступенів 
 Історія Михнівської школи на Персональний сайт Михнівської ЗОШ I—III ступенів 

Михнів
Школи Хмельницької області
Загальноосвітні школи України